Als Eindeutigkeitssatz wird bezeichnet
 Vogtscher Eindeutigkeitssatz: Zusammenhang der Astronomie zwischen Zusammensetzung eines Sternes und seinen Eigenschaften.
 Eindeutigkeitssatz von Lerch: Aussage in der Funktionalanalysis über die Laplace-Transformation, siehe Satz von Lerch.
 Holmgrens Eindeutigkeitssatz: Eindeutigkeitssatz für lineare partielle Differentialgleichungen.
 Peletier-Serrin-Eindeutigkeitssatz
 Maßeindeutigkeitssatz: Kriterien, unter denen Maße durch Vorgabe von Werten auf Mengensysteme bereits vollständig bestimmt sind.